

Toponyme

Belgique 
 Gestel est une section de la commune belge de Berlaar.

France 
 Gestel est une commune française, située dans le département du Morbihan.

Pays-Bas 
 Gestel est une localité néerlandaise, dépendant de l'ancienne commune de Gestel en Blaarthem, aujourd'hui quartier d'Eindhoven.
 Saint-Michel-Gestel, commune néerlandais, située dans la province du Brabant-Septentrional.

Patronyme 

 Tiest Van Gestel (1881-1969), champion olympique néerlandais de tir à l'arc.
 Raymond Van Gestel (1930-), footballeur belge.
 Peter van Gestel (1937-2019), écrivain néerlandais.

Homonymie de localités